Церетелі () — грузинське прізвище.

Прізвище Церетелі носив князівський рід, який здавна володів в Осетії округом Цадаарі. Покинувши Батьківщину, коли Тамерлан став впроваджувати там іслам, предки роду Церетелі оселилися в Імереті (1395), де отримали від царя Костянтина II княжий титул та округ Сачхере.

Князь Давид Церетелі, син князя Зураба, одружився в 1736 на сестрі імеретинського царя Олександра V.

У 1782 князь Папуа Церетелі був головнокомандуючим військами царя Соломона II і допоміг йому здобути перемогу над його двоюрідним братом, Давидом.

У 1810 князь Зураб Церетелі сприяв остаточному захопленню Імереті Росією; дочка його, княжна Катеван, була одружена з грузинським царевичем Іоанном Георгійовичем, сином останнього грузинського царя. Одна гілка роду Церетелі виїхала до Росії в 1724 з царями Вахтангом та Бакаром; члени її іменувалися князями Церетелевими або Цертелева.

Відомі носії прізвища 
 Церетелі Акакій Ростомович (1840—1915) — грузинський поет.
 Церетелі Василь Георгійович (1862—1937) — грузинський лікар та журналіст, брат Михайла Церетелі.
 Церетелі Василь Зурабович (* 1978) — директор Московського музею сучасного мистецтва, онук Зураба Церетелі.
 Церетелі Георгій Васильович (1904—1973) — грузинський лінгвіст та сходознавець, син В. Г. Церетелі.
 Церетелі Георгій Юхимович (1842—1900) — грузинський письменник, поет і публіцист.
 Церетелі Григорій Филимонович (1870—1938) — грузинський філолог-класик, папірологія.
 Церетелі Зураб Костянтинович (* 1934) — грузинський радянський та російський скульптор.
 Церетелі Зураб Семенович (* 1953) — грузинський радянський футболіст.
 Церетелі Іраклій Георгійович (1881—1959) — грузинський та російський політик, соціал-демократ, один з лідерів фракції меншовиків.
 Церетелі Костянтин Григорович (1924—2004) — грузинський мовознавець-семітолог, доктор філологічних наук, професор, дійсний член Грузинської Академії наук
 Церетелі Михайло Георгійович (1878—1965) — грузинський історик та дипломат, брат В. Г. Церетелі.
 Церетелі Нестор Дмитрович (1829-1883) - військовослужбовець Російської імператорської армії, генерал-лейтенант (1883), Кутаїський губернський предводитель дворянства (1861-1867 і 1878-1883).
 Церетелі Симон Миколайович (1858-?) — грузинський священик, депутат Державної думи I скликання від Тифліській губернії
 Церетелі Тамара Семенівна — грузинська співачка, виконавиця романсів.
 Церетелі Шалва Отарович (1894—1955) — грузинський співробітник НКВД, фахівець з викрадень та вбивств.
 Туманішвілі-Церетелі Анастасія Михайлівна (1849-1932) - грузинська дитяча письменниця, публіцистка і громадська діячка.

Село 
 Церетелі (село) — село в Грузії, на південь від Марнеулі.

Див. також 
 Церетелі (станція метро)

Грузинські прізвища
Російські дворянські родини
Грузинські княжі роди